A Vasile Alecsandri kifejezés a következőket jelentheti:
Vasile Alecsandri (1821–1890)  román költő, néprajzkutató, dramaturg, politikus, miniszter
Települések
Vasile Alecsandri, település Galați megyében, Romániában
Vasile Alecsandri, település Tulcea megyében, Romániában